Pariachi puede referirse a:

 Huaycán de Pariachi, es un sitio arqueológico situado entre la comunidad de Huaycán y Pariachi, Distrito de Ate, provincia de Lima.
 San Juan de Pariachi, es un sitio arqueológico situado en el Distrito de Ate, provincia de Lima.